Chasm Island ist der Name folgender Inseln:

 Chasm Island (Northern Territory), Australien
 Chasm Island (Neuseeland), Neuseeland